Chiesa dei Santi Simone e Giuda (Albenga)
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda (Bellinzona)
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda (Bergamo)
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda (Borca di Cadore)
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda (Catania), non più esistente
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda a Corna Imagna
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda (Ferrara)
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda (Firenze)
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda (Goslar)
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda (Libbiano)
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda (Lucca)
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda (Mantova)
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda (Milano)
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda (Minucciano)
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda (Nicosia)
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda (Noceto)
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda (Nodica)
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda (Rodero)
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda (Roma)
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda (San Pietro in Casale)
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda (Spoleto)
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda (Venezia)
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda (Vetulonia)
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda Taddeo (Quarrata)
 Chiesa dei Santi Simone e Giuda Taddeo (Vacallo)
 Collegiata dei Santi Simone e Giuda (Radicondoli)